XYZ může být:

 poslední tři písmena latinské a anglické abecedy
 XYZ (anglická hudební skupina) – anglická rocková hudební skupina, působící krátce v roce 1981
 XYZ (americká hudební skupina) – americká hardrocková hudební skupina působící v leteh 1986–1992 a od roku 2002, a též název jejího debutového alba z roku 1989
 XYZ (nakladatelství)
 CIE XYZ (nebo CIE 1931) – jeden z prvních matematicky definovaných barevných prostorů 
 XYZ – kód železniční stanice Žilina podle Německých drah (DS 100, Abkürzungen der Betriebsstellen)
 x, y, z – typické značení kartézské soustavy souřadnic
 .xyz – generická doména nejvyššího řádu